Tévéfilmsorozatok
 Az óceán lánya, ausztrál televíziós filmsorozat. (1994-1998 között futott sci-fi sorozat, rend.: Mark Defriest és Brendan Maher)
 Az óceán lánya, ausztrál televíziós rajzfilmsorozat (2000-ben futott animációs sci-fi sorozat rend.: John Tatoulis és Colin South)